Луи-Франсуа де Боссе-Рокфор (; 14 декабря 1748, Пондичерри, Французская Индия — 21 июня 1824, Париж, королевство Франция) — французский кардинал, писатель. Епископ Алеса с 25 июня 1784 по 29 ноября 1801. Кардинал-священник с 28 июля 1817 по 21 июня 1824. Член Французской академии (1816).

Сочинения 
 Histoire de Fénelon (1809) (3 тома, в редакции 1817 года 4 тома).
 Histoire de Bossuet (1814) (4 тома, 1814).

Примечания

Ссылки 
 Информация 

Кардиналы Франции
Кардиналы Пия VII
Члены Французской академии
Епископы Алеса
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации